6A peut faire référence à :
  ;
 Câble catégorie 6a, une norme de câble Ethernet ;
 Gemini 6A, une mission habitée du programme Gemini ;
 Longue Marche 6A, un lanceur moyen chinois ;
 Six Apart, un éditeur de logiciel américain ;
 Türksat 6A, un satellite de télécommunications turc.

Voir aussi